Henryk Chmielewski (1882–1920) – polski oficer, kawaler orderu VM
 Henryk Chmielewski (1907–1970) – polski prawnik, pisarz, funkcjonariusz UB
 Henryk Chmielewski (1914–1998) – polski bokser, mistrz Europy (1937) i olimpijczyk
 Henryk Jerzy Chmielewski, pseud. Papcio Chmiel (1923–2021) – polski grafik i rysownik, twórca komiksu Tytus, Romek i A’Tomek.
 Henryk Mikołaj Chmielewski (1934–2018) – polski lekarz i wojskowy, profesor medycyny, neurolog, rektor Wojskowej Akademii Medycznej, generał brygady, poseł na Sejm 1989–1991